Kaau-Boerhaave ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Kaau-Boerhaave (1715–1758), niederländischer Mediziner
 Herman Kaau-Boerhaave (1705–1753), niederländischer Mediziner